Pulvertoren (of kruittoren), een toren waarin buskruit opgeslagen lag
 Maria- of Kruittoren, een kruittoren in Hoorn
 Kruittoren (Nijmegen), een overblijfsel van de oude omwalling van Nijmegen (Parkweg)
 Kruittoren (Venlo), een van de verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo
 Kruittoren (Zutphen), monumentale voormalige kruittoren in Zutphen
 Wycker Kruittoren, een wal- en kruittoren in Maastricht
 Kruittoren (Riga), de enig overgebleven toren van de stadsmuur in Riga (Letland)